Грено́бль (фр. Grenoble) — многозначный термин.

 Гренобль — город и коммуна на юго-востоке Франции. Административный центр департамента Изер. 
 Гренобль (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.
 Гренобль (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города. 
 Гренобль (хоккейный клуб) — французский хоккейный клуб из одноимённого города.